Ring hace referencia a varios artículos:

 Ring, lugar donde se practica boxeo o lucha libre.
 Dedos de zinc RING, dominio proteico.

Personas
 Ring de Ringerike, rey de Ringerike hacia el siglo VIII, perteneciente a la dinastía noruega Dagling.
 Ring de Suecia, caudillo vikingo, semi-legendario rey de Suecia de la casa de Yngling.

Lugares
 Ringstraße, conocida como Ring de Viena, una calle circular que rodea el centro de Viena.